В список включены авторы научных и научно-популярных трудов о Древнем Египте и тесно связанных с ним государствах современного Судана. Весьма велико число изданных псевдонаучных трудов, в данном списке не учитываемых.

Египтологи России 
 Бабынин В.В.
 Математика у древних египтян. (По папирусу Ринда). М., 1882.
 Баллод, Франц Владимирович (1882-1947)
 Древний Египет, его живопись и скульптура (I–ХХ династии). М., 1913.
 Египетский "ренессанс". М., 1917.
 Очерк истории древнеегипетского искусства. М.–Саратов, 1924.
 Бороздина, Тамара Николаевна (1892-1959)
 Египетские скульптурные модели Музея изящных искусств. М., 1917. 11 стр.
 Древне-египетский танец. М., 1919. 36 стр.
 Викентьев, Владимир Михайлович (1882-1960)
 Древнеегипетская повесть о двух братьях. / Пер. и комм. В.М.Викентьева.  (Серия «Культурно-исторические памятники древнего Востока». Вып.4). М., 1917. 94 стр.
 Волков, Иван Михайлович (востоковед) (1882-1919), также ассириолог
 Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине 5 в. до Р.Х. (Серия «Культурно-исторические памятники древнего Востока». Вып.2). М., 1915. 779 стр.
 Древне-египетский бог Себек. (Записки Ист.-фил. ф-та Петрогр. ун-та. Ч.140). Пг., 1917. 166 стр.
 Голенищев, Владимир Семёнович (1856-1947)
 Гиератический папирус о путешествии Уну-Амона в Финикию. // Сборник в честь барона В.Р.Розена. 1897. С.45-52.
 Кагаров, Евгений Георгиевич (1882-1942), антиковед
 Религия древнего Египта. СПб, 1906. 42 стр.
 Прошлое и настоящее египтологии. Сергиев Посад, 1914. 105 стр.
 Коцейовский, Александр Леопольдович 
 Иератическая часть берлинского папируса 3008. Призывания Исиды и Нефтиды. СПб, 1913. 55 стр.
 Тексты пирамид. Т.1. (Записки Новоросс.ун-та. ИФФ. 1918. Т.14). Одесса, 1917. 160 стр. 2-е изд. Тексты пирамид. (АБ. Египет). СПб, 2000.
 Лемм, Оскар Эдуардович (1856-1918)
 Коптская легенда о нахождении гроба господня. СПб, 1889. 19 стр.
 Пасыпкин, Евгений Александрович (1875-?)
 Военное искусство древнего Египта. СПб, О-во ревнителей военных знаний. 1901. 192 стр.
 Свет-победитель: Историко-оккультный роман из времен Древнего Египта. Нови Сад, 1928. 292 стр.
 Сперанский, Дмитрий Александрович 
 Из литературы древнего Египта. Вып.1. Рассказ о двух братьях. Первоисточник сказаний о Кощее, равно как и многих других сюжетов народного словесного творчества. Текст древнего египетского рассказа в русском переводе и его историко-литературное значение. СПб, 1906. 264 стр.
 Стасов, Владимир Васильевич (1824-1906) 
 Древнейшая повесть в мире (Древнеегипетский папирус). "Роман двух братьев". // Вестник Европы. 1868. Т.5, кн.9, с.702-734.
 Тураев, Борис Александрович (1868-1920)
 Франк-Каменецкий, Израиль Григорьевич (1880-1937)
 Памятники египетской религии в Фиванский период. I-II. (Серия «Культурно-исторические памятники Древнего Востока». Вып.5-6). М., 1917-18. Т.1. 1917. 71 стр. Т.2. 1918. 90 стр.
 Как научились читать египетские письмена. М., 1922. 62 стр.

Советские и современные российские египтологи 
 Авдиев, Всеволод Игоревич (1898—1978)  Директор Ин-та востоковедения, лауреат Сталинской премии
 Древне-египетская реформация. (Серия «Всемирная литература. Культура Востока»). М., 1924. 146 стр.
 Производства и художественные ремесла в древнем Египте. М., 1930. 46 с.
 История Древнего Востока: Учебник. М., Госполитиздат. 1948. 588 с. 100 000 экз. 2-е изд. М., Госполитиздат. 1953. 759 с. 100 000 экз. 3-е изд. М., Высш. шк. 1970. 608 с. 50 000 экз. (книга к 1957 году переведена на венгерский, казахский, китайский, литовский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, узбекский, украинский, чешский, позднее также на молдавский и болгарский языки)
 Военная история древнего Египта. В 2 т. М., 1948-59.
 Т.1. Возникновение и развитие завоевательной политики до эпохи крупных войн 16-15 вв. до х.э. М., Сов. наука. 1948. 355 с. 1000 экз.
 Т.2. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в 16-15 вв. до н. э. М., Издательство АН. 1959. 274 с. 2000 экз.
 Советская наука о древнем Востоке за 40 лет. М., ИВЛ. 1958. 103 с. 2700 экз.
 Лирика. М., Кабинет египтологии ИВ РАН. 1998. 154 с.
 Библиография еще библиография
 Военная политика Египта в эпоху архаики и Древнего Царства // Вестник древней истории. – 1938. – 1. – С. 45–56.
 Военная политика Египта в эпоху Среднего Царства // Вестник древней истории. – 1939. – 1. – С. 34–51.
 Восстание рабов в Египте за 2000 лет до н. э. // Борьба классов. – 1936. – 6. – С. 89–98.
 Религиозное оправдание войны в древнеегипетском искусстве: Сцены триумфа // Вестник древней истории. – 1939. – 4. – С. 103–117.
 Экономические и культурные взаимодействия Египта и соседних  стран во 2–1 тыс. до н. э. // Древний мир. – М., 1962. – 664 с. – С. 25–31.
 Александрова, Екатерина Владимировна
 Тексты пирамиды Униса: опыт интерпретации памятника ранней письменной традиции: Автореферат ... кандидата исторических наук. - М., 2013. 
 «Мифология Перехода»: Преодоление смерти в Текстах пирамиды Униса // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 20–34. 
 «Подземные карлики» в Египте: Между историей и мифом // Шаги. – 2019. – 2. – С. 175–187.
 Изречения выхода в небо в текстах пирамиды Униса // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 195–204. 
 К проблеме прочтения надписей пирамид Саккары // Вестник Российского государственного гуманитарного университета: Литературоведение, языкознание, культурология. – 2011. – 17. – С. 126–133.
 Копии Текстов пирамид: Наблюдения над отличиями // Шаги. – 2016. – 4. – С. 18–29.
 Мотив сотрясения неба и земли в Текстах пирамид // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 26–42.
 О некоторых чертах пути, которым ходят боги, в «Текстах Пирамид» // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 29–46.
 О чём говорят боги: Божественные речи в Текстах пирамид // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 23–43.
 Проблема мотивного анализа Текстов пирамид в семиотической перспективе // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 11–28.
 Ритуальная коммуникация в Текстах пирамиды Униса // Вестник Российского государственного гуманитарного университета: Литературоведение, языкознание, культурология. – 2012. – 17. – С. 230–237.
 Сила повреждённого ока: РТ 244–246 и РТ 254–256 // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 364–382.
 Банщикова, Анастасия Алексеевна 
 Женские образы в художественной литературе древнего Египта. М., 2008.
 Переломные эпохи в исторической традиции и сознании древних египтян: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 2010.
 Переломные эпохи в исторической традиции и сознании древних египтян. М., 2014.
 Об одной волшебной древнеегипетской статуе в средневековом арабском анониме ≪Ах̮ба̄р аз-зама̄н≫ // ≪Хранящий большое время≫: Сборник научных трудов к пятидесятилетию Александра Аркадьевича Немировского. – М., 2018. – С. 63–76.
 Белова, Галина Александровна 
 Формирование административного аппарата в Нубии (3000-1200 гг. до н. э.). Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1978.
 Египтяне в Нубии (III—II тысячелетия до н. э.). М., Наука. 1988. 364 с. 2000 экз.
 Древний Египет и соседние африканские страны. Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1995.
 Сказки Древнего Египта. / Сост. Г. А. Беловой, Т. А. Шерковой. М., Алетейа. 1998. 352 с.
 «Царский тайник» и история загадочного захоронения // Возвращение в Египет: Страницы истории российской египтологии. – М., 2009. – 164 с. – С. 112–139.
 Восточные пределы Египта: Новые археологические данные // Вестник древней истории. – 1999. – 4. – С. 159–169.
 К вопросу об администрации Белых Стен (Мемфис)  // Египет и сопредельные страны. – 2018. – 4. – С. 1–11.
 К вопросу об организации административного аппарата Египта во времена правления Аменхетепа 3-го-Тутанхамона // Египет и сопредельные страны. – 2016. – 4 . – С. 1–22.
 Ком Туман (Мемфис) // Культура Египта и стран Средиземноморья в древности и в средневековье. – М., 2009. – 496 с. – С. 54–93.
 Об одном древнеегипетском топониме (ʿbw rsj) // Вестник древней истории. – 1985. – 1. – С. 73–82.
 Российские учёные в Египте // Возвращение в Египет: Страницы истории российской египтологии. – М., 2009. – 164 с. – С. 52–111.
 Титулатура «царских сыновей Куша» как источник для исследования их функций // Вестник древней истории. – 1978. – 2. – С. 153–175.
 Белова Г. А., Шеркова Т. А. Русские в стране пирамид. Путешественники, ученые, коллекционеры. (Серия «Vita memoriae») М., Алетейа. 2003. 272 с.
 Берзина, Светлана Яковлевна (1932-2012)
 Предпосылки образования Древней Ганы. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1970.
 Мероэ и окружающий мир. I—VIII вв. н. э. М., Наука. 1992. 351 с. 1000 экз. То же. Автореф. дисс. … д.и.н. Л., ИВ. 1989.
 Берлев, Олег Дмитриевич (1933—2000)
 Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. — М., 1972. — 364 с.
 Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства: Социальный слой «царских ḥmww». — М., 1978. — 367 с.
 «Золотое имя» египетского царя // Ж. Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов. – М., 1979. –С. 41–59.
 «Сокол, плывущий в ладье», иероглиф и бог // Вестник древней истории. – 1969. – 1. – С. 3–30.
 Важный источник для истории египетского общества эпохи Среднего царства // Проблемы социальных отношений и форм зависимости на древнем Востоке. – М., 1984. – С. 35–51.
 Два периода Сотиса между годом 18 царя Сену, или Тосортроса, и годом 2 фараона Антонина Пия: Пьедестал статуи CM JE 49889 // Древний Египет: Язык - культура – сознание: По материалам египтологической конференции 12-13.03.1998. – М., 1999. – С. 42 – 62.
 Два царя – два солнца: К мировоззрению древних египтян // Discovering Egypt from the Neva: The Egyptological Legacy of Oleg D. Berlev. – Berlin, 2003. – P. 1–18.
 Дом царя в эпоху Среднего царства // 25-й Международный конгресс востоковедов: Доклады делегации СССР. – М., 1960.
 Древнеегипетская денежная единица // Палестинский сборник. – 1966. – 15. – С. 5–27.
 Древнеегипетский ключ из собрания Одесского государственного археологического музея // Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея за 1963 г. – Одесса, 1965. – С. 81–82.
 Древнейшее описание социальной организации Египта // Проблемы социальных отношений и форм зависимости на древнем Востоке. – М., 1984. – С. 26–34.
 Египетский военный флот в эпоху Среднего царства // Палестинский сборник. – 1967. – 17. – С. 6–20.
 Египтология // Азиатский музей – Ленинградское отделение Института востоковедения Академии наук СССР. – М., 1972. – С. 500–515.
 Жертвенник жителя города при пирамиде Сенвосре 2-го // Письменные памятники Востока: Историко-филологические исследования. – М., 1979. – С. 5–10.	
 Замечания к папирусу Булак 18 // Древний мир. – М., 1962. – 664 с. – С. 50–62.
 Имя персонажа «Повести о красноречивом жителе оазиса» и иератический знак Мollег I 207 В // Древний Восток. – 1975. – 1. – С. 15–24.
 К социальной терминологии Древнего Египта: Термин xrdw // Древний Египет и древняя Африка. – М., 1967. – С. 11–14.
 Наследство Геба: Представления о природе древнеегипетского землепользования // Подати и повинности на Древнем Востоке. – СПб., 1999. – С. 6–33.
 Не замеченный до сих пор финикиизм в отчете Венамуна о поездке в Библ // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. – М., 1972. – С. 73–74.
 Новая царская семья эпохи позднего Среднего царства // Палестинский сборник. – 1965. – 13. – С. 15–31.
 Новое о царе Усркерэ (6 династия) // Древний Восток. –1980. – 2. – С. 56–63.
 Один из способов датировки стел Среднего царства: Формула «О живые, сущие на земле…» // Краткие сообщения Института народов Азии. – 1962. – 46. – С. 45–87.
 Памятники начальника пашен DD.TW // Ассириология и египтология. – Л., 1964. – С. 81–94.
 Семья царя Śḫm-r‛ šd-t.wj Śbk-m-s.f и его место среди царей позднего Среднего царства // Вестник древней истории. – 1961. – 3. – С. 100–107.
 Скарабеи Рамсеса 2-го с указательными местоимениями // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. – М., 1975. – С. 11–14.
 Способы указания филиации в письменности Среднего царства // Палестинский сборник. – 1962. – 9. – С. 11–42.
 Статуэтка царицы эпохи позднего Среднего царства из Кавы // Мероэ: История, история культуры, язык древнего Судана. – М., 1977. – С. 60–63.
 Стела Вюрцбургского университетского музея: 13-я династия // Палестинский сборник. – 1974. – 25. – С. 26–31.
 Стела, поставленная по заказу царевны hnwt-tmhw // Археологические памятники северо-западного Причерноморья. – Киев, 1982. – С. 151–159.
 Стоимость раба в Египте эпохи Среднего царства // Вестник древней истории. – 1966. – 1. – С. 28–39.
 Цифровые данные по угону населения покоренных стран в Египте // Государство и социальные структуры на древнем Востоке. – М., 1989. – С. 86–108.
 Берлев О. Д.,  Ходжаш С. И. Наконечник копья фараона Яхмеса 1-го из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина // Вестник древней истории. – 1979. – 3. – С. 82–83.
 Берлев О. Д., Ходжаш С. И., Шамрай Г. Ф. Статуя с именами Рамсеса 6-го // Вестник древней истории. – 1990. – 1. – С. 67–73.
 Богданов, Иван Валерьевич (1975) 
 Ранняя история института хентиуше в Египте эпохи Старого царства. Автореф.дисс. СПб, 2000.
 Бюрократическая терминология в титулах египетских чиновников Старого и Среднего царств // Вестник древней истории. – 2010. – 2. – С. 3–30.
 Еще раз о принципах староегипетской хронологии // Вестник древней истории. – 2004. – 4. – С. 3–20.
 Заметки по употреблению лексемы ẖr(j)-ʽ в некоторых староегипетских текстах // Вестник древней истории. – 2005. – 4. – С. 3–28.
 Модальная конструкция m-SAw ‘тот, кому суждено’ на Стеле Израиля, 25–26 и особенности ее употребления в новоегипетском языке // Классическая филология и индоевропейское языкознание. – 2020. – 24. – С. 1167–1186.
 Нестандартная орфография титула xntj-S на египетских частных памятниках Древнего царства // Вестник древней истории. – 2020. – 1. – С. 5–32.
 Надпись dԆtj/kԆ.j-nfr(.j) в Вади Хаммамат // Письменные памятники Востока. – 2016. – 1. – С. 25–63.
 Новые данные о взаимоотношениях Египта и Ханаана в конце III тыс. до н. э. // Вестник древней истории. – 2018. – 4. – С. 806–830.
 Понятие «статус» в Египте Древнего царства // Письменные памятники Востока. – 2014. – 2. – С. 99–107.
 Потомки визиря jww I в Абидосе в начале 1 Переходного периода. Ч. 1: Генеалогия // Вестник древней истории. – 2020. – 3. – С. 589–608.
 Потомки визиря jww I в Абидосе в начале 1 Переходного периода. Ч. 2: Обзор источников // Вестник древней истории. – 2020. – 4. – С. 871–895. 
 Свидетельства о smdt в египетских источниках Среднего царства // Вестник древней истории. – 2005. – 3. – С. 3–13.
 Староегипетская бюрократическая терминология в документации // Вестник древней истории. – 2008. – 4. – С. 16–37.
 Староегипетская бюрократическая терминология на печатях // Вестник древней истории. – 2009. – 3. – С. 18–45.
 Староегипетское личное имя Kz-s(w)-nbf // Ассирология и египтология. – СПб., 2006. – 288 с. – С. 48–67.
 Титул для царской статуи при 4-й династии // Петербургские египтологические чтения: 2005. – СПб., 2006. – С. 12–25.
 Чужеземцы – служители пирамидного культа // Вестник древней истории. – 2002. – 3. – С. 23–32.
 Надпись ¨bH.n(.j) и истоки египетской автобиографии // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 35: Петербургские египтологические чтения. 2006. – СПб., 2007. – С. 14–35.
 Богданов И. В., Большаков А. О. Староегипетский рельеф Ḫw(j)-w(j)-nfr в собрании Эрмитажа и гробница G 2098 // Вестник древней истории. – 2004. – 2. – С. 12–32.
 Богословская, Ирина Владимировна (р. 1947) 
 Одежда народов библейских стран (по древнеегипетским источника XVI—XII вв. до н. э.). СПб., 1995. 142, [2] с. : ил.

 Богословский, Евгений Степанович (1941—1990) Некролог
 «Послушные призыву» в Египте периода XVIII династии. Автореф. дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1968.
 «Слуги» фараонов, богов и частных лиц: (К социальной истории Египта 16-14 вв. до н. э.). М., Наука. 1979. 236 с. 3000 экз.
 Древнеегипетские мастера: По материалам из Дер эль-Медина. М., Наука. 1983. 366 с. 3000 экз. То же. Автореф. дисс. д.и.н. Л., ЛО ИВ. 1985.
Новые источники по истории Египта XV–X вв. до н.э. / науч. ред. И. В. Богданов. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И Герцена, 2019. — (Studia Aegyptia).
 Библиография.
 Государственное регулирование социальной структуры древнего Египта // Вестник древней истории. – 1981. – 1. – С. 18–34.
 Два памятника сподвижника Аменхотпа 3-го // Вестник древней истории. – 1974. – 2. – С. 86–96.
 Древнеегипетская экономика на пути к возникновению денег // Вестник древней истории. – 1982. – 1. – С. 3–12.
 О вокализации имен собственных в современных трудах по египтологии // Вестник древней истории. – 1974. – 3. – С. 155–161.
 Руководители ткачей в Египте 16–15 вв. до н. э. // Вестник древней истории. – 1968. – 1. – С. 87–96.
 Собственность и должностное владение в древнем Египте: По материалам из Дēр эль-Медина // Вестник древней истории. – 1979. – 1. – С. 3–23.
 Статуэтка дворцового служителя времени Тутанхамуна (Stat. Louvre 1 852) // Вестник древней истории. – 1990. – 2. – С. 70–78.
 Статуя № 2101 Государственного Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина // Вестник древней истории. – 1970. – 1. – С. 67–85.
 Статуя современника Тхутмосе 4-го в Музее зарубежного искусства Латвийской ССР // Вестник древней истории. – 1986. – 3. – С. 94–109.
 Стела № 1093 Государственного Эрмитажа // Вестник древней истории. – 1966. – 4. – С. 108–116.
 Большаков, Андрей Олегович
 Роль изображений в мировоззрении египтян эпохи Старого царства: (По материалам гробниц основных некрополей Египта III тыс. до н. э.). Автореф.дисс. … к.и.н. Л, ЛО ИВ. 1985.
 Человек и его двойник в египетском мировоззрении Старого царства. Автореф.дисс. … д.ист. н. СПб, ИВ. 1997.
 Человек и его Двойник: Изобразительность и мировоззрение в Египте Старого царства. СПб., Алетейя. 2001. 285 с.
 Studies on Old Kingdom reliefs and sculpture in the Hermitage.Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. 279 с.
 «Очень добрая старость» // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 14–37.
 Важные мелочи перевода и интерпретации египетских источников Старого царства // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 51–65.
 Голенищев и мы // Вестник древней истории. – 2005. – 4. – С. 173–180.
 Древнеегипетская скульптура и «хорово имя» // Вестник древней истории. – 2000. – 2. – С. 73–87.
 Ещё раз об Осирисе при 4-й династии: Ложная дверь jntj MFA. 31. 781 // Ассирология и египтология. – СПб., 2006. – 288 с. – С. 184–217.
 Заметки о MTn // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 22–30.
 Из истории египетской идеологии Старого Царства // Вестник древней истории. – 1982. – 2. – С. 97–101.
 Изображение и текст: Два языка древнеегипетской культуры // Вестник древней истории. – 2003. – 4. – С. 3–20.
 Ленинградский Египтологический кружок: Полгода предыстории // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 48–120.
 М. Э. Матье – исследователь египетской религии и идеологии // Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. – М., 1996. – 328 с. – С. 8–22.
 Мастер: Несколько слов о Евгении Степановиче Богословском // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 7–13.
 Мог ли Тутанхамон быть сыном Эхнатона? // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 31–36.
 Новое свидетельство об употреблении категории d.t при описании родства в Египте Старого царства // Вестник древней истории. – 1996. – 2. – С. 120–122.
 Нубийская экспедиция АН СССР // Вестник древней истории. – 1992. – 4. – С. 150–153.
 Представление о Двойнике в Египте Старого царства // Вестник древней истории. – 1987. – 2. – С. 3–36.
 Русские в Гизе, 1843 // Вестник древней истории. – 2010. – 2. – С. 180–184.
 Системный анализ староегипетских гробничных комплексов // Вестник древней истории. – 1986. – 2. – С. 98–137.
 Демиург: Заметки об Олеге Дмитриевиче Берлеве // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 14–24.
 Приключения Сохмет // 250 историй про Эрмитаж. Кн. 1. – М., 2014. – С. 242–249.   
 Расписная гробница Новосвободненской культуры в могильнике Клады, иераконпольская гробница № 100 и феномен двухкамерности // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 44–62.
 Стелы из ал-Каср ва ас-Сайада: Новое свидетельство «обожествления» людей в Первом переходном периоде // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 43–110.
 Три этюда по организации культа при 4-й династии // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 25–39.
 Большаков А. О., Ильина Ю. И. Египетские скарабеи с острова Березань // Вестник древней истории. – 1988. – 3. – С. 51–67.
 Большаков А. О., Сущевский А. Г. Герой и общество в древнем Египте // Вестник древней истории. – 1991. – 3. – С. 3–27.
 Большаков А. О., Сущевский А. Г. Образ и письменность в восприятии древнего египтянина // Вестник древней истории. – 2003. – 1. – С. 45–59.
 Большаков, Владимир Анатольевич
 Восстание буколов в Египте во II в.н. э. // Вопросы истории. 2004. 4. С. 153-157.
 Политическая и культово-церемониальная роль египетских цариц эпохи нового царства: XVI—XI вв. до н. э. Автореф.дисс. … к.и.н. М., РУДН. 2006.
 Царица Египта Таусерт // Вопросы истории. 2007. 10. P. 151—156.
 Воцарение Хатшепсут: новая версия // Восток (Oriens). 2009. 1. С. 14-21.
 Головной убор египетских богинь и царcтвенных женщин в виде грифа: История происхождения и символика // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2013. – 1. – С. 40–52.
 Дочь царя Нефрура: К интерпретации статуса и роли царевны // Вестник древней истории. – 2012. – 4. – С. 94–122.
 К вопросу о сакральных функциях «супруги бога Аммона» в эпоху Нового царства // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 63–79.
 К дискуссии о значении титула древнеегипетских царственных женщин «мать бога» // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2017. – 2. – С. 38–51.
 Модий и «цветочная корона» в иконографии царственных женщин эпохи нового царства: К интерпретации символического значения головных уборов // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2012. – 2. – С. 7–18.
 Модий и «цветочная корона»: К интерпретации «Книги двух путей» // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 66–82.
 Надписи на стелах военачальника Каса: Перевод и исторический комментарий // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия: Всеобщая история. – 2016. – 3. – С. 82–95.
 О некоторых аспектах сакральной роли великой царской супруги в период правления Аменхотепа 3-го и Эхнатона // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2019. – 3. – С. 5–19. 
 Саркофаг Анхефа (anx.f) в собрании Ивановского областного художественного музея // Вестник древней истории. – 2020. – 1. – С.192–232.
 Саркофаг жрицы nsy-t-wdt-ht из собрания Национального музея Республики Татарстан // Вестник древней истории. – 2017. – 1. – С. 176–209. 
 Саркофаг жрицы Неситауджатахет из собрания Национального музея Республики Татарстан (дополнение) // Вестник древней истории. – 2020. – 3. – С. 712–727.
 Урей/двойной урей как элемент головного убора супруги и матери царя: На материале изобразительных источников Древнего — Нового царств // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 38–54.
 Ботанцов, Иоанн Владимирович; Ботанцов, Данила Владимирович
 Ботанцов, И. В. Основы древнеегипетского языка : Учебное пособие / И. В. Ботанцов, Д. В. Ботанцов. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИНТА", 2019. – ISBN 978-5-9765-1671-7. – EDN GLXRFP.
 Ботанцов, И. В. Эволюция царской погребальной обрядности в Древнем Египте / И. В. Ботанцов, Д. В. Ботанцов // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 4-7(62). – С. 436-452. – DOI 10.5281/zenodo.3828947. – EDN ESFVEH.
 Ванюкова, Дарья Викторовна (1991) 
 Искусство и мировоззрение Египта эпохи среднего царства: Автореферат…кандидата искусствоведения. – М., 2008.
 Время HԆw в древнеегипетской культуре: К постановке проблемы // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 40–50.
 Время на границе миров // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 47–62.
 Древний Египет эпохи Среднего царства: Искусство и мировоззрение // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – 1. – С. 93–97.
 Фрагмент царской статуи из собрания Н. С. Голованова: Проблемы атрибуции // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 111–129.
 Царская скульптура периода 13-й династии: Сакральный образ как воплощение темпоральной характеристики // Искусство Востока. – 2012. – 4. – С. 75–85.
 Васильева, О. А. 
 «Мятеж Осириса»: PSalt. 825.14.9–10 // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 121–133. 
 Символика изображений текену // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 51–73.
 Вассоевич, Андрей Леонидович (1954), также ассириолог
 Загадка Амонрасонтэра или примечание к третьему правилу Курта Зэте // ВДИ 3 (1981). С. 111—115.
 К основам египетского вокализма // Вопросы языкознания 4 (1983). С. 130—135.
 Нефть в хозяйственной и культурной жизни древних обществ Передней Азии и Египта. Автореф. дисс. … к.и.н. М., ИВ АН, 1985.
 Еще раз об основном законе звукового строя египетского языка // Древний и средневековый Восток. М., 1985. С. 12-29.
 Социальные группы Египта в условиях ассирийского завоевания // Социальные группы традиционных обществ Востока. Ч. I. М; 1985. С. 3-16.
 Пе-крур — князь Пе-Сопта (К жизнеописанию египетского повелителя времени XXV царского дома) // Древний и средневековый Восток. Ч. 1. М; 1988. С. 18-22.
 Хирургический папирус Эдвина Смита (Опыт комплексного источниковедческого исследования) // Архив истории науки и техники. Вып. I. М; 1995. С. 86-144.
 Духовный мир народов классического Востока: (Историко-психологический метод в историко-философском исследовании). СПб.: Алетейя, 1998. То же. Автореф. дисс. … д.филос.н. М., Рос. Ин-т культурологии. 1995. Отзыв
 Ветохов, Сергей Вячеславович (1978) 
 Египетские скальные гробницы Древнего царства в Гизе: Архитектурные элементы как инструмент датировки // Вестник древней истории. – 2016. – 2. – С. 245–263.
 Ниши в египетских скальных гробницах Гизы эпохи Древнего царства как датирующий признак // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. – 2016. – 5. – С. 70 – 84.
 Относительная датировка гробницы Персенеба по архитектурным элементам // Вестник древней истории. – 2018. – 2. – С. 197–214.
 Скальная гробница Кахерптаха в некрополе Гизы: Проблемы зонирования внутреннего пространства // Вестник древней истории. – 2020. – 2. – С. 307–321.
 Виноградов, А. К. 
 «Слононосец» на фреске в Мероэ: Эпический герой (Геракл) или атлет? // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 134–156. 
 Возвращение к старому источнику: Находка в архиве Института Гриффита, Оксфорд  // Вестник древней истории. – 2000. – 2. – С. 107–116.
 Возвышение царя Танутамона: К толкованию пролога Стелы сна // Вестник древней истории. – 2002. – 4. – С. 97–110.
 Виноградов, Игорь Владимирович
 Папирус Вильбур. (Источниковедческое исследование). Автореф. дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1970.
 Автор глав 9, 10 и 21 по Египту в Истории Востока. Т. 1. М., 1997.
 Воробьёв, Сергей Михайлович
 Государственная идеология Египта в эпоху Раннего и Древнего царств: III тыс. до н. э. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 2003.
 Головина, Вера Александровна
 Частное хозяйство в Египте эпохи Среднего царства. (По материалам папирусов Hk’,=nht). Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1976.
 «Жена царёва великая Нефертари Меритенмут» // Женщина в античном мире. – М., 1995. – 276 с. – С. 8–43.
 Ḳdb: Земельная аренда в Египте эпохи раннего Среднего царства // Вестник древней истории. – 1995. – 2. – С. 4–27.
 Институт ḥmw-kʾ в Египте эпохи Среднего царства // Вестник древней истории. – 1992. – 1. – С. 3–20.
 К вопросу о социальной структуре хозяйства заупокойного жреца Ḥḳ-nḫt // Вестник древней истории. – 1976. – 2. – С. 122–142.
 Себекнеферу Себеккара – царица-фараон // Вестник древней истории. – 2008. – 3. – С. 3–22.
 «Печать-теленок» с царским именем из собрания музея Метрополитен (MMA 10.130.164) // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 84–104.
 Один из авторов учебника: История древнего мира. 5 класс. М., Мнемозина. 2003.
 Гуля, Николай Петрович (1896-?)
 Дидактическая афористика Древнего Египта. Л., 1941. 278 стр. 1000 экз.
 Дейнека, Т. А. 
 Обоснование внешней политики Египта в царских надписях 18-й династии: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 1992.
 Демидчик, Аркадий Евгеньевич
 Представления о египетской государственности в «Поучении царю Мерикара». Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1994.
 Безымянная пирамида. СПб.: Алетейя, 2005
 Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. Автореф.дисс. … д.и.н. СПб, ИВ. 2007.
 Дюжева, О. П. 
 Гробница военачальника Именеминета: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 1999.
 Евгенова Вера Ивановна (1898-1953)
 Магический папирус Salt 825 Британского музея как источник изучения египетских мистерий-«защит». // Известия АН СССР. Отделение общ. Наук. 1933. С. 503-538.
 Законодательная цитата в памятнике 22-й династии // Советское востоковедение. – 1949. – 6. – С. 438–442.
 Ершова, Елена Сергеевна 
 ≪Золото почести≫ и ≪золото храбрости≫: Новый взгляд на разработку проблемы типологии древнеегипетских наград эпохи Нового царства // Вестник Российского государственного гуманитарного университета: Философия, социология, история искусств. – 2016. – 3. – С. 9–17.
 Виды и символика древнеегипетских наград эпохи Нового царства // Артикульт. – 2019. – 2. – С. 32–40.
 Древнеегипетские военные награды эпохи 18-й династии: Морфология и символика образа // Артикульт. – 2016. – 4. – С. 24–31.
 Древнеегипетские стелы со сценами награждения чиновников эпохи Среднего и Нового царств // Артикульт. – 2018. – 4. – С. 30–42.
 Иконография сцен награждения в древнеегипетских гробницах эпохи 18-й династии // Артикульт. – 2017. – 4. – С. 49–58.
 Композиционный и количественный анализ древнеегипетских гробничных сцен: Новые возможности и перспективы // Вестник Российского государственного гуманитарного университета: Философия, социология, история искусств. – 2014. – 14. – С. 95–103.
 Сцены награждения в эпоху Древнего царства: К вопросу о становлении древнеегипетской ≪системы хвалы≫ // Вестник Российского государственного гуманитарного университета: Философия, социология, история искусств. – 2018. – 2. – С. 74–88.
 Жданов, Владимир Владимирович (1975)
 Эволюция категории «Маат» в древнеегипетской мысли. Автореф. дис. … к.филос.н. М; МГУ, 2002.
 Папирус «Бремнер-Ринд» — памятник древнеегипетской теокосмогонии // Вестник РУДН. Сер. Философия. № 2. 2007.
 Эволюция категории «Маат» в древнеегипетской мысли. М; 2006.
 Религиозная идентичность и межкультурная коммуникация: солярная теология Египта Нового царства в контексте взаимодействия духовных культур Восточного Средиземноморья // Восток: грани постижения. М., 2009.
 Древнеегипетские теокосмогонии как формы предфилософского дискурса. М; 2012.
 Завадовский, Юрий Николаевич (1909-1979), также арабист
 Завадовский Ю.Н., Кацнельсон И.С. Мероитский язык. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М., Наука. 1980. 103 с. 1000 экз.
 Завадовский Ю.Н., Смагина Е.Б. Нубийский язык. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М., Наука. 1986. 92 стр. 900 экз.
 Звонков, О. С. 
 Алебастровые предметы из гробницы Тутанхамона и художественный стиль амарнского периода: Автореферат…кандидата искусствоведения. – М., 2015.
 Зельин, Константин Константинович (1892-1983)
 Исследования по истории земельных отношений в эллинистическом Египте II-I вв. до нашей эры. - М., 1960.
 Зубова, Ольга Игоревна (1948) 
 Представления о восстании из мертвых в «Текстах пирамид» // Древность: Историческое знание и специфика источника. – М., 2011. – 216 с. – С. 89–90.
 Речение 273/274 Текстов пирамид (так называемый «Каннибальский гимн»): Попытка экзегезы // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 95–102.
 Символика образов царских гробниц в Текстах пирамид // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. – М., 2010. – С. 44–45.
 Образы рождения царя Меренра в иной мир (РТ 609) // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 91–96.
 Понятие nfr как епифания жизни в Текстах пирамид // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 81–90.
 РТ 609: Перевод и комментарии // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 310–321.
 Иванов, Сергей Викторович 
 Эгиды в культово-религиозной практике древнего Египта XV—IV вв. до н. э. Автореф.дисс. … к.и.н. М., Ин-т Африки РАН. 2005.
 Ильин-Томич, Александр Александрович
 Особенности административного аппарата древнего Египта в эпоху позднего Среднего царства и 2-го Переходного периода: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 2011. 
 Администрация в Египте 16–17 династий: Вопрос преемственности // Древность: Историческое знание и специфика источника. – М., 2011. – 216 с. – С. 91–93.
 Имя Хахеперрасенеба // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. – М., 2010. – С. 46–49.
 Личные имена, индикаторы столичного или фиванского происхождения памятников позднего Среднего царства // Вестник Киевского национального университета. – 2012. – 110. – С. 28–30.
 Нетипичные формы знака [R4] в надписях Второго переходного периода // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 103–123.
 Памятники жителей Антеополя в Абидосе конца 12–13-й династии: Признаки и общие черты // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 92–102.
 Ильин-Томич А. А., Сафронов А. В. Датировка и возможный исторический контекст «Речения Ипувера» // Вестник древней истории. – 2010. – 4. – С. 3–22.
 Карлова, Ксения Фёдоровна (1988)
 Образ бога Сета в древнеегипетской религии Позднего периода: На материале ритуально-магических текстов и памятников оазисов: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 2016.
 Значение меридиональной оси «север-юг» и «юг-север» в «небесной топографии» Текстов пирамид // Древность: Историческое знание и специфика источника. – М., 2011. – 216 с. – С. 104–106.
 Сет – «Владыка Исефет»: К вопросу об интерпретации эпитета // Вестник Московского государственного областного университета: Серия: История и политические науки. – 2018. – 3. – С. 40–47.
 Сет-змееборец и св. Георгий: Преемственность иконографического типа // Классическая филология и индоевропейское языкознание. – 2020. – 24. – С. 1209–1224. 
 Сет как Сет-Ра и его солнечная ипостась // Вестник РГГУ: Серия Философия. Социология. Искусствоведение.  – 2014. – 14. – С. 111–118.
 Карлова К. Ф., Сафронов А. В. Риторическая стела Рамсеса 3-го: Перевод и комментарий // Вестник Московского государственного областного университета: Серия: История и политические науки. – 2019. – 4. – С. 121–132.
 Кацнельсон, Исидор Саввич (1910—1981)
 Сказки и повести древнего Египта. / Пер. И. С. Кацнельсона, Ф. Л. Мендельсона. М., Гослитиздат. 1956. 151 стр. 315000 экз.
 Фараон Хуфу и чародеи. Сказки, повести и поучения древнего Египта. / Пер. И. С. Кацнельсона, Ф. Л. Мендельсона. М., Гослитиздат. 1958. 263 стр. 30000 экз.
 Лирика древнего Египта. / Пер. А. Ахматовой и В. Потаповой. Вступ. ст., подстрочные переводы и примеч. И.Кацнельсона. М., Худож. лит. 1965. 158 стр. 25000 экз. (переиздано в составе БВЛ, т.1)
 Сказки народов Судана. / Пер. И. Кацнельсона и Ф. Мендельсона. М., Худож. лит. 1968. 343 стр. 50000 экз.
 Напата и Мероэ — древние царства Судана (VIII в. до н. э. — IV в. н. э.). Автореф.дисс. … д.и.н. М., Ин-т народов Азии. 1968.
 Напата и Мероэ — древние царства Судана. М., Наука. 1970. 452 стр. 1300 экз.
 Кацнельсон И. С., Терехова Г. И. По неизведанным землям Эфиопии. (О А. К. Булатовиче). (Серия «Путешествия по странам Востока»). М., Наука. 1975. 191 стр. 30000 экз.
 Тутанхамон и сокровища его гробницы. (Серия «По следам исчезнувших культур Востока»). М., Наука. 1976. 152 стр. 30000 экз. 2-е изд. 1979. 30 000 экз.
 Кинк, Хильда Августовна (1918—2006) 
 Эпоха перехода от доклассового общества к классовому в Египте. (От каменного века к медному). Автореф.дисс. … к.и.н. Л., Ин-т археологии. Л., 1963.
 Египет до фараонов. По памятникам материальной культуры. М., Наука. 1964. 196 стр. 350 экз.
 Как строились египетские пирамиды. (Серия «По следам исчезнувших культур Востока»). М., Наука. 1967. 110 стр. 15000 экз.
 Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху. М., Наука. 1970. 204 стр. 2000 экз.
 Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран. М., Наука. 1976. 200 стр. 10000 экз.
 Древнеегипетский храм. М., Наука. 1979. 199 стр. 5000 экз. 
 Кокина, Е. А. 
 Правовые аспекты владения вельможескими гробницами Египте эпохи Древнего царства: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 2014.
 Копцева, Наталья Петровна (1963)
 История, религия, мифология, философия Древнего Египта. В 2-х т. – Красноярск, 2007.
 Кормышева, Элеонора Ефимовна (ранее Миньковская)
 Миньковская Э. Е. Религиозные культы древнего Судана. Автореф. дисс. … к.и.н. М., 1974.
 Религия Куша. М.,Наука (ГРВЛ). 1984. 264 стр. 2000 экз.
 Храмовые культы Мероэ. Исследование в области религии древнего Судана. Автореф.д исс. … д.и.н. М., РУДН. 1995.
 Мир богов Мероэ. М., ИВ РАН / СПб, Летний сад. 2000. 364 стр.
 Древний Египет. М., Весь Мир. 2005. 190 стр.
 Коростовцев, Михаил Александрович (1900—1980), академик
 Писцы древнего Египта. - М., 1962. - 176 с.
 Введение в египетскую филологию. - М., 1963. - 288 с.
 Религия древнего Египта. - М., 1976. - 336 с.
 Крол, Алексей Александрович
 Военно-политический аспект древнеегипетского праздника хеб-сед. Автореф.д исс. … к.и.н. М., 1999.
 Египет первых фараонов. Хеб-сед и становление древнеегипетского государства. М., Рудомино. 2005. 224 с.
 Кузьмин, К. В. 
 «Запускающий гончарный круг»: Солнечный бог в «Оракуле горшечника»: Попытка реконструкции // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 150–164.
 19-я династия Египта в «Хронике» Эратосфена Киренского: Попытка реконструкции // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 97–104.
 Баран с четырьмя головами: Некоторые проблемы позднеегипетской пророческой литературы // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 166–175.
 Кузьмина, К. С.
 Кем была соратница царицы Далуки? // Учёные записки Казанского государственного университета: Гуманитарные науки. – 2016. – 3. – С. 765–775. 
 Некоторые замечания об Осирисе-царе в храме Филэ // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 105–110.
 Кузнецов, Дмитрий Владиславович
 Эллинистический Египет. - Благовещенск, 2005. - 200 с.
 Куликов, Фёдор Иванович 
 Архитектурно-изобразительное пространство староегипетской гробницы вельможи Чи // Грамота. – 2011. – 2. – С. 100–104.
 Жезл и платок как корреляты в системе староегипетской частной гробницы уровня «хозяин — сцена» // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 87–102.
 Изображение жреческой службы в часовне староегипетских частных гробниц: Некоторые принципы построения сюжета // Вестник древней истории. – 2012. – 2. – С. 102–118.
 Изображение хозяина староегипетской частной гробницы как субъект культа // Вестник Пермского университета: История. – 2014. – 1. – С. 28–35. 
 Иконография вельможи в тростниковой лодке: К вопросу о совмещении форм в староегипетской изобразительности // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 35: Петербургские египтологические чтения. 2006. – СПб., 2007. – С. 56–67.
 Некоторые особенности организации архитектурно-изобразительного пространства многокамерных частных гробниц Старого царства // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 116–125.
 Некоторые особенности организации изобразительного пространства часовен частных гробниц Египта Старого царства // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. – 4. – С. 125–132.
 Необычная сцена жреческой службы из гробницы Мерерука: К вопросу о совмещении иконографических форм в древнеегипетской изобразительности // Евразийский союз учёных. – 2019. – 4. – С. 17–19.
 Проблема канона пропорций в древнеегипетском настенном рельефе Старого царства // Вестник древней истории. – 2001. – 2. – С. 89–112.
 Размещение изображений вельмож-херихебов в староегипетских гробницах // Вестник древней истории. – 2011. – 1. – С. 53–61.
 Сцены танцев в египетских частных гробницах Старого царства // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 103–115.
 Титул херихеб как компонент системы «хозяин гробницы – сцена» в египетской частной гробнице Старого царства // Вестник древней истории. – 2020. – 1. – С.33–45.
 Курочкин, М. В. 
 Структура, тактика и вооружение египетской армии во времена Тутмоса 3-го-Рамсеса 2-го: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 1998.
 Лаврентьева, Мария Юрьевна 
 Драматические представления в древнем Египте. Автореф. дисс. … к.и.н. М., Ин-т Африки РАН. 2005.
 Лаврентьева, Ника Владимировна
 "Книги иного мира": Образ Дуата в искусстве Древнего Египта Среднего и Нового царств: Автореферат…кандидата искусствоведения. – М., 2008.
 Мир ушедших: Дуат: Образ иного мира в искусстве Египта: Древнее и Среднее царство. – М., 2012. – 360 с.
 Древнеегипетский папирус «Книги Ам-Дуат» из собрания Национального музея Республики Татарстан // Вестник древней истории. – 2012. – 3. – С. 147–151.
 Изречение СТ 1099 // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 205–214.
 Изречение СТ 1099 и проблемы интерпретации «Книги двух путей» // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 97–112.
 Иной мир в иллюстрациях к заупокойным текстам Древнего Египта // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – 45. – С. 125–128.
 Книга Ам-Дуат на «Анонимном папирусе» из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А . С. Пушкина // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 159–163.
 Об одном из ранних списков Книги Ам-Дуат: Казус Усер-Амона // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 148–158.
 Папирусы Книги Ам-Дуат в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина: Папирус Хатис-Меху (инв. № 1,1б.118) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 103–107.
 Папирусы Книги Ам-Дуат в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина: Папирус Па-ди-Исет/Петесе (инв. № I,16.126) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 108–115.
 Папирусы Среднего царства: Проблема протографов для «Текстов Саркофагов» // Древность: Историческое знание и специфика источника. – М., 2011. – 216 с. – С. 128–130.
 Просто ли открывается ларчик?: Об одном из элементов погребального инвентаря эпохи Среднего царства // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 113–135.
 Три анонимных папирусных фрагмента из собрания ГМИИ // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 176–186.
 Фрагмент саркофага Петехонсу из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина // Вестник древней истории. – 2014. – 2. – С. 163–175.
 «Лунный» мир египетских слепков: Собрание слепков Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина: Специфика коллекции // Оригинал и повторение: Подлинник, реплика, имитация в искусстве Востока. – М., 2014. – С. 36–47.
 «Химерический грифон», или История одной мифологемы // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 124–135.
 Изменения планировки гробниц в Долине Царей: Причины и цели // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 111–123.
 Особенности описания иного мира и структура Книги двух путей // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 35: Петербургские египтологические чтения. 2006. – СПб., 2007. – С. 68–85.
 Папирус Джед-Исет-Иус-Анх из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 124–169.
 Редкие списки религиозных текстов на папирусах: Форма хранения или способ трансформации? // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 203–219.
 Роль древнеегипетского «Дома жизни» в сохранении сакральной традиции // Искусство Востока. – 2012. – 4. – С. 59–74.
 Тайник мумий и дар хедива: Некоторые замечания к лоту № 6: К 125-летию открытия «второго тайника» в Дейр-эль-Бахри // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 220–227.
 Традиционные образцы или источники вдохновения?: К вопросу о художественных ориентирах 3-го Переходного периода // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 113–129.
 Лаврентьева, Н. В., Чегодаев, М. А. Приношение для Сепи: Об одном из элементов погребального инвентаря саркофагов Среднего царства // Вопросы эпиграфики. – 2013. – 6. – С. 144–165.
 Куценков, П. А., Лаврентьева, Н. В., Чегодаев, М. А. От родового общества к ранним цивилизациям: Древний Египет и Западная Африка. – М., 2019. – 512 с.
 Ладынин, Иван Андреевич
 Александр Македонский и Египет: проблемы греко-египетского взаимодействия в эпоху генезиса эллинизма. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1998.
 Глава 2, 3 // Историография истории древнего Востока Т. 1., под ред. Кузищина В.И. М.: Высшая школа. 2008 - 719 с
  Александрова Н.В., Ладынин И.А., Немировский А.А., Яковлев В.М. Древний Восток. М.: Астрель, 2009. - 654 с.
 Васильева О.А., Кормышева Э.Е., Ладынин И.А., Малых С.Е., Смагина Е.Б. Египтология в РГГУ. Часть 1. Учебно-методический комплекс. М.: Издательство РГГУ, 2011. - 345 с.
  «Снова правит Египет!» Начало эллинистического времени в концепциях и конструктах позднеегипетских историографии и пропаганды. М.; СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии. 2017. - 332 с.
 Ланда, Н. Б. 
 Стела jpj (первая половина 14 в. до н. э.) // Вестник древней истории. – 1974. – 2. – С. 97–104.
 Стела Хекаиба из собрания Государственного Эрмитажа // Вестник древней истории. – 1966. – 4. – С. 105–107.
 Лапис, Ирма Александровна (1927-2004) 
 Бронзовая ситула из коллекции Эрмитажа // Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Л., 1978. С. 15-18.
 Древнеегипетская скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. М.: ГРВЛ, 1969. 242 с. с ил. (совм. С М.Э. Матье).
 Источники по древнеегипетскому налогообложению времен Нового царства I – III. Публикации, перевод и комментарии // Вестник древней истории. 1961, №2. С. 179-260; №3. С. 169-220; №4. С. 191-219 (совм. С И.М. Лурье).
 К вопросу о последовательности правления гиксосских царей в древнем Египте // Вестник древней истории. 1959, № 1. С. 84-88.
 Культура древнего Египта // История древнего мира. М., 1982. С. 258-277.
 Культура и искусство древнего Египта // В глубь веков. Л., 1961. С. 67-86.
 Новые данные о гиксосском владычестве в Египте // Вестник древней истории. 1958, №3. С. 97-106.
 Памятники искусства древнего Египта в Эрмитаже. Л.: Аврора, 1974. 18 с., 59 ил. Совм. с Н.Б. Ланда. На русск. и англ. яз.
 Саркофаг Маху, земледельца дома Амона // Вестник древней истории. 1956, №4. С. 157-180.
 Скульптура столиц и провинций древнего Египта: Путеводитель по выставке. Л.: Аврора, 1977. 20 с., 30 ил. Совм. с Н.Б. Ланда.
 Статуэтка жреца Ирефоэнхапи и саисская формула // Труды Государственного Эрмитажа. Т.10. Культура и искусство народов Востока. Вып. 7. Л., 1969. С. 42-47.
 Статуя Арсинои II // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 11. Л., 1957. С. 49-52.
 Фаянсовая подвеска птолемеевского времени // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 16. Л., 1959. С. 50-52.
 Частный скульптурный портрет в Фивах времени XXV – начала XXVI династии // Вестник древней истории. 1966, №3. С. 105-112.
 Глава 11 «Культура древнего Египта». В кн. История Востока. Т.1. М., 1997.
 Лебедев, Максим Александрович (1985)
 Проблема организации древнеегипетских экспедиций за материалами на рудники и в каменоломни за пределами Нильской долины в эпоху Древнего и Среднего царств: Автореферат ... кандидата исторических наук. - М., 2011.
 Слуги фараонов вдали от Нила: Развитие контактов древнеегипетской цивилизации с окружающими областями в эпоху Древнего и Среднего царств. – СПб., 2015. – 688 с.
 Нисутптах: Новый пример редкого теофорного имени из Гизы // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 148–160.
 Об одной древнеегипетской экспедиции в Вади Хаммамат в конце 1-го Переходного периода (М 169)  // Вестник Новосибирского государственного университета: Серия: История. – 2010. – 4. – С. 10–15.
 Уникальный наконечник остроги эпохи Древнего царства из Гизы // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 125–139.
 Лебедев, М. А., Малых, С. Е. Погребение древнеегипетского мастера по металлу в Гизе // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 141–172.
 Лебедева, Н. А. 
 К истории изучения частных коллекций древнеегипетских памятников в России // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия: Всеобщая история. – 2012. – 4. – С. 40–47.
 Формирование коллекций древнеегипетских памятников в российских музеях в начале 20 в. // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия: Всеобщая история. – 2013. – 1. – С. 92–100.
 Либина, Р. Б. 
 Представления о связях человека и мира в Египте 4-начала 3-го тысячелетий до н. э.: Автореферат…кандидата исторических наук. – СПб., 2002.
 Лившиц, Исаак Григорьевич (1896—1970) 
 Сказки и повести Древнего Египта. / Пер. И. Г. Лившица. (Серия «Литературные памятники»). Л., Наука. 1979. 288 с. 200000 экз. 2-е изд. СПб, 2004.
 Шампольон Ж. Ф. О египетском иероглифическом алфавите. / Пер. с фр. и статья «Дешифровка египетских иероглифов Шампольоном» (стр.98-241) И. Г. Лившица. (Серия «Классики науки»). Л., Изд-во АН. 1950. 272 стр. 5000 экз.
 Лурье, Исидор Михайлович (Менделевич) (1903-1958)
 Тезисы к диссертации «Очерки истории древнеегипетского права времени нового царства». Л., 1945.
 Хрестоматия древнеегипетских иератических текстов. Сост. И. М. Лурье. Вып.1. Л., 1948. 40 стр. (литогр. изд.)
 Очерки древнеегипетского права 16-10 вв. до н. э. Памятники и исследования. Л., Изд-во Гос. Эрмитажа. 1960. 356 стр. 1500 экз.
 Некролог.
 Библиография
 Ляпунова, Ксения Сергеевна (1895—1942)
 Ляпунова, К. С., Матье, М. Э. Греко-римский и византийский Египет: Путеводитель по выставке. - Л.: Государственный Эрмитаж, 1939. - 60 с.
 Ляпунова, К. С., Матье, М. Э. Художественные ткани коптского Египта. - М.; Л.: Искусство, 1951. - 232 с.
 Макеева, Наталья Валентиновна 
 Зачем клянется царь?: Текст стел Семны — Уронарти и его возможная реминисценция в тексте обелисков Хатшепсут // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 132–142.
 Лахунские гимны Сенусерту 3-му: Сценарий ритуала или черновик рельефа? // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 143–152.
 А было ли будущее? // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 161–179.
 Классическая среднеегипетская литература // Литературы стран Азии и Африки: Начальный период развития. – СПб., 2012. – С. 109–136.
 Литании Амона-Ра: Заимствования в царских «поэтических» текстах эпохи Нового царства? // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 157–178.
 Метафоры и исторические сведения в текстах двух царских славословий Второго переходного периода из Фив // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 76: Петербургские египтологические чтения. 2013/2014. – СПб., 2015. – С. 132–142.
 Некоторые замечания об игре слов и звуков в текстах Аменхотепа 3-го // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 246–261.
 Частное или царское: Хвалебные эпитеты в памятниках египетского Среднего царства // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета: Серия 13. – 2016. – 2. – С. 20–29.
 Языковая реальность и исторические реалии в египетских царских славословиях // Университетский научный журнал. – 2015. – 16. – С. 219–226.
 Максимов, Евгений Николаевич (1933—1976) 
 Папирус 1115 из собрания Государственного Эрмитажа (Сказка о потерпевшем кораблекрушение). Автореф. дисс. к.филол.н. М., Ин-т народов Азии. 1967.
 Монография «Влияние древнеегипетской религиозной литературы на гносис» (1969) не опубликована.
 Малых, Светлана Евгеньевна
 Вотивные модели в системе древнеегипетского поминального культа эпохи Древнего царства. Автореф. дисс. … к.и.н. М., ИВ РАН, 2008.
 Вотивная керамика Египта эпохи Древнего царства. М.: ИВ РАН, 2010. 320 с.
 (в соавторстве с E.Kormysheva, S.Vetokhov) Giza. Eastern Necropolis I. The Tomb of Khafraankh. Moscow: IOS RAS, 2010. 272 с.
 Матье, Милица Эдвиновна (1899—1966)
 Матье М. Э., Шолпо Н. А. Настоящее, прошедшее и будущее календаря. Л., 1931. 45 с. 15000 экз.
 Что читали египтяне 4000 лет тому назад. Л., 1934. 80 с. 3000 экз. (2-е изд.: Л., 1936. 116 с. 15000 экз.)
 Матье М. Э., Ляпунова К. С. Греко-римский и византийский Египет: Путеводитель по выставке. Л.: Государственный Эрмитаж, 1939. 60 с. 1500 экз.
 Мифы древнего Египта. Л.: Государственный Эрмитаж, 1940. 116 с. 5000 экз. (2-е изд., доп., под названием: Древнеегипетские мифы. (Исследование и переводы текстов с комментариями). М.-Л.: Издательство АН СССР, 1956. 173 с. 10000 экз.)
 Искусство Среднего царства. Л.: Государственный Эрмитаж, 1941. 98 с. (История искусства Древнего Востока. Т.1. Древний Египет. Вып.2).
 Фиванское искусство XXI—XV веков: Тезисы к дисс. … д.и.н. Л., 1945.
 Искусство Нового царства 16-15 вв. до н. э. Л.: Государственный Эрмитаж, 1947. 171 с. 5000 экз. (История искусства Древнего Востока. Т.1. Древний Египет. Вып.3).
 Хрестоматия древнеегипетских иероглифических текстов/ Сост. М. Э. Матье. Л., 1948. 78 с. (Литогр. изд.)
 Матье М. Э., Ляпунова К. С. Художественные ткани коптского Египта. М.-Л.: Искусство, 1951. 232 с. 2000 экз.
 Искусство древнего Египта. М.: Искусство, 1958. 212 с. 8000 экз. (Серия «Очерки истории и теории изобразительных искусств»). (2-е изд.: М., 1970. 198 с. 50000 экз.)
 Матье М. Э., Павлов В. В. Памятники искусства древнего Египта в музеях Советского Союза. М., 1958.
 Искусство древнего Египта. М.-Л.: Искусство, 1961. 591 с. 9000 экз. (2-е изд.: СПб.: Летний сад, 2001; 3-е изд.: СПб.: Коло; Университетская книга, 2005. 576 с. 1500 экз.)
 Во времена Нефертити. Л.-М.: Искусство, 1965. 180 с. 35000 экз.
 Лапис И. А., Матье М. Э. Древнеегипетская скульптура в собрании Государственного Эрмитажа: Материалы и исследования. М.: Наука, 1969. 153 с. 12600 экз.
 Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта/ Сост. А. О. Большакова. М.: Восточная литература, 1996. 325 с. 2000 экз. (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). (zip-архив)
 Миронова, Александра Вадимовна (1984) 
 Древнеегипетский праздник Опет в рельефах фиванских храмов эпохи Хатшепсут и Тутмоса 3-го: Автореферат…кандидата искусствоведения. – М., 2011.
 Гимн богини Нейт: Культурологический анализ древнеегипетского текста // Мировая литература в контексте культуры. – 2009. – 4. – С. 6–8.
 Древнеегипетский праздник Опет в эпоху Хатшепсут: Ритуал и символика // Вестник древней истории. – 2009. – 4. – С. 124–137.
 Коронации Хатшепсут и Тутмоса 3-го: Анализ политического мифа // Вестник древней истории. – 2011. – 3. – С. 95–106.
 Праздник «Выход Мина» в рельефе храмов Нового царства: Проблема прочтения и интерпретации // Вестник древней истории. – 2013. – 3. – С. 108–124.
 Праздник Опьянения в Фивах в эпоху Нового царства // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 198–225.
 Праздник полнолуния в храме Хатхор в Дендере // Древность: Историческое знание и специфика источника. – М., 2011. – 216 с. – С. 145–148.
 Сцена плавания Хатхор и сцена праздника Сокара из храма Ахмену Тутмоса 3-го // Артикульт. – 2011. – 1. – С. 1–21.  
 Сцены праздника Сокара в древнеегипетских архитектурных комплексах эпохи Нового царства // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. – М., 2010. – С. 69–71.
 Немировский, Александр Аркадьевич (1968) 
 «Властители чужеземных стран», «властители-пастухи» или «властители-шасу»?: Еще раз о египетском выражении, стоявшем за транскрипцией υκσως // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 153–166.
 К вопросу о построении царского списка Манефона: Представление параллельно правивших царских домов в его династическом перечне // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 273–290.
 К интерпретации вербальных и графических способов сравнительной характеристики протагонистов в сказке об Апопи и Секененра // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 157–176. 
 «Амосис, он же Тетмосис»: Фараон – изгонитель гиксосов у Манефона // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 173–196.
 Где кончается Египет и начинаются чужеземные страны?: Еще раз о термине Kmt в надписях Камоса // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 226–247.
 На пути к первому египто-митаннийскому миру.1: Мир без договора как реакция на поражение // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 179–189.
 Немировский А. А., Сафронов А. В. Дошел ли Камос до Телль эль-Даб‘а? // Вестник древней истории. – 2014. – 1. – С. 3–23.
 Николаев, Андрей Николаевич 
 Стелы 1-4-й династий Древнего Египта: Структурный анализ памятников: Автореферат…кандидата исторических наук. – СПб., 2007.
 Благопожелательная формула после имени царя: Особенности развития (1–4-й династии) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 183–191.
 Литургии по покойному: Еще один список с саркофага Па-Ди-Асета (ГЭ, Дв-773) // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 248–255.
 Надписи на египетских амулетах из собрания Государственного Эрмитажа // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 181–192.
 Первые глагольные предложения в египетском языке // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 170–182.
 Развитие детерминатива-изображения на египетских стелах 1–4 династий (первая половина 2 тыс. до н. э.) // Ассирология и египтология. – СПб., 2006. – 288 с. – С. 218–235.
 Саркофаг Нахи, верховного жреца Птаха // Вестник древней истории. – 2019. – 4. – С. 974–991.
 Списки жертвоприношений на древнеегипетских заупокойных стелах 1–4-й династий // Вестник древней истории. – 2009. – 2. – С. 3–20.
 Стелы 1-4-й династий Древнего Египта как исторический источник // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – 40. – С. 210–213.
 Царь рядом с божеством: Письменные и изобразительные контексты 1–3-й династий // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 167–175.
 Древнейшие письменные памятники Египта (0-3-я династии): Качественные и количественные изменения // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 197–210.
 Картонаж неизвестной в коллекции Эрмитажа // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 211–228.
 Литургии по покойному: Новый список // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 229–245.
 Пирамидка Рера // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 274–293.
 Редкие титулы на стелах первых династий // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 35: Петербургские египтологические чтения. 2006. – СПб., 2007. – С. 101–116.
 Саркофаг Па-Кеша // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 190–224.
 Ольдерогге, Дмитрий Алексеевич (1903—1987), первоначально египтолог
 Орехов, Роман Александрович 
 Становление культа древнеегипетской богини Хатхор в Древнем царстве. Автореф. дисс. … к.и.н. М., ИВ РАН. 2001.
 Мир строителей пирамид: Эпоха Древнего царства. – СПб., 2014. – 368 с.
 «Птах южной стены (храма) его»: К толкованию эпитета // Научные ведомости Белгородского государственного университета: История. Политология. – 2018. – 4. – С. 605–612.  
 Ещё раз к вопросу о Белых Стенах // Египет и сопредельные страны. – 2018. – 1. – С. 1–20.
 К вопросу о местоположении Мемфиса в период Древнего царства // Египет и сопредельные страны. – 2016. – 4. – С. 45–63.
 К вопросу о местоположении Мемфиса в период Раннего царства // Египет и сопредельные страны. – 2016. – 3. – С. 1–21.
 К интерпретации и локализации «змеиной стелы» Нечерихета (Джосера) // Египет и сопредельные страны. – 2016. – 1. – С. 18–33.
 Когда же возник Мемфис Геродота? // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2017. – 2. – С. 5–20.
 Мемфис и проблема становления египетского государства // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2019. – 1. – С. 238–257.
 Некоторые замечания о природе древнеегипетского землевладения в начале IV династии: По материалам переписки Т. Н. Савельевой и Ю. Я. Перепелкина // Египет и сопредельные страны. – 2019. – 3. – С. 42–52.
 Новый взгляд на «Пророчество Неферти» // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2017. – 1. – С. 5–18.
 Обрезание в Древнем Египте – интерпретация ритуала с позиций ближневосточных и африканских позиций // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2014. – 2. – С. 124–140.
 Поручение, которое выполнял на юге царский чиновник Уни: В свете теории Э. Блоксам // Вестник древней истории. – 2018. – 3. – С. 501–518.
 С. А. Стадников и размышления над его переводом «Повести Синухета» // Египет и сопредельные страны. – 2018. – 3. – С. 1–12.
 Триады Менкаура: Попытка нового прочтения, или Некоторые критические замечания к теории Ф. Д. Фридман // Египет и сопредельные страны. – 2017. – 2. – С. 18–33.
 У истоков древнеегипетской календарной системы // Культура Египта и стран Средиземноморья в древности и в средневековье. – М., 2009. – 496 с. – С. 367–391.
 Павлов, Всеволод Владимирович (1898—1972) д-р искусствоведения
 Очерки по искусству древнего Египта. М., 1936. 162 стр. 4000 экз.
 Скульптурный портрет в древнем Египте. М.-Л., Искусство. 1937. 54 стр. 3000 экз. Л.-М., 1957.
 ГМИИ. Египет. Путеводитель. М., 1945. 71 стр. 3000 экз.
 Египетская скульптура в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Малая пластика. М., Изд-во ГМИИ. 1949. 95 стр. 2500 экз.
 Искусство Древнего Египта. М., Издательство АХ. 1962. 71 стр. 38000 экз.
 Египетский портрет I—IV веков. (Серия «Из истории мирового искусства») М., Искусство. 1967. 88 стр. 10000 экз.
 Образы прекрасного. Избранные труды. М., Сов. художник. 1979. 305 стр. 10000 экз.
 Павлов В.В., Ходжаш С.И. Художественное ремесло древнего Египта. М., Искусство. 1959. 266 стр. 2500 экз.
 Павлов В.В., Ходжаш С.И. Египетская пластика малых форм. (Серия «Из истории мирового искусства»). М., Искусство. 1985. 118 стр. 25000 экз.
 Павлова, Ольга Игоревна
 Возникновение и становление государственного культа Амона в Египте. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1978.
 Амон Фиванский: Ранняя история культа (V—XVII династии). М., Наука. 1984. 176 стр. 2000 экз.
 Павловская, Александра Ивановна (1921-2012)
 Египетская хора в IV в. - М., 1979. - 256 с.
 Панов, Максим Вячеславович (1969), кандидат исторических наук, автор статей, рецензий, программ (графический редактор для набора текстов «Hieroglyphica» и др.), сайт «Hieroglyphica».
 Источники по истории жреческих семей Мемфиса и Летополя в поздний период. Часть 1. Исследование и перевод. Новосибирск, 2015. (серия: Египетские тексты. т. III). 602 с.
 Источники по истории жреческих семей Мемфиса и Летополя в поздний период. Часть 2. Каталог и справочник имен. Новосибирск, 2015. (серия: Египетские тексты. т. IV). 334 с.
 Обзор переводов с египетского языка на русский (1882—2010). Том I. Новосибирск, 2011. XXXIV+466 с. ISBN 978-5-9902788-1-3.
 Some remarks on editors' errors in Ptahhotep and other texts, in: Göttinger Miszellen, Hft. 213 (2007), S.39-57;
 Ptahhotep’s editions: new observations, in: Göttinger Miszellen, Hft. 218 (2008), S.107-110;
 Zur Bedeutung eines Titels in der Nestesen-Stele, in: LingAeg 16 (2008), S.95-104;
 Two programs, in: Göttinger Miszellen, Hft. 222 (2009), S.105-109;
 For dating of an architrave of the New Kingdom, in: Göttinger Miszellen, Hft. 224 (2010), S.111;
 Die Stele der Taimhotep, in: LingAeg 18 (2010), S.169-191;
 История о перевозчике Немти в «Календаре счастливых и несчастливых дней», ТГЭ LV (2011), Петербургские египтологические чтения 2009—2010, С.192-202, 314—316;
 Papyrus Golenischeff (Hymns to the Crown), www.hieroglyphica.com.
 Перепёлкин, Юрий Яковлевич (1903—1982) доктор исторических наук
 Частная собственность в представлении египтян Старого царства. (Палестинский сборник. Вып.16). М.-Л., Наука. 1966. 127 стр. 1100 экз.
 Переворот Амен-хотпа IV.
 Ч. 1. М., Наука. 1967. 296+296 стр. 1600 экз.
 Ч. 2. М., 1984. 287 стр. 4000 экз.
 Тайна золотого гроба. (Серия «По следам исчезнувших культур Востока»). М., Наука. 1968. 173 с. 30000 экз. 2-е изд. 1969. 100000 экз.
 Кэйе и Семнех-ке-рэ: К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте. М., Наука. 1979. 310 стр. 5000 экз.
 Хозяйство староегипетских вельмож. М., Наука. 1988. 303 стр. 3800 экз.
 История древнего Египта. / Вступ.ст. А. Л. Вассоевича. СПб, Летний сад-Нева. 2000. 559 с.2 т.э. = (АлБ). СПб, 2001. 607 стр. (ранее большая часть книги, кроме раздела о Позднем царстве, опубликована в составе Истории Древнего Востока. Ч.1. Кн.2. М., 1988. С.293-580)
  Список основных публикаций
 Петрова, Анастасия Андреевна 
 Древнеегипетские вельможеские гробницы 5-й династии: Опыт комплексного исследования: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 2010.
 Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства // Вестник Киевского национального университета. – 2012. – 110. – С. 53–55. 
 Выражение jw nfr wrt в жертвенных формулах Древнего царства // Вестник древней истории. – 2010. – 1. – С. 86–97.
 К вопросу о значении zh ntr, «ковчега бога», в ритуальной практике Египта Древнего царства  // Вестник Новосибирского государственного университета: Серия: История. – 2009. – 1. – С. 92–100.
 К вопросу о значении жертвенных формул «хотеп-ди-несу» в частных гробницах эпохи Древнего царства // Древность: Историческое знание и специфика источника. – М., 2011. – 216 с. – С. 167–169.
 Понятие Spss в древнеегипетских текстах эпохи Древнего царства // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. – М., 2010. – С. 87–89.
 Совершенство и успех в древнеегипетском языке: О значении mnh, jkr и mr // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 294–314.
 Цвет в гробничных надписях Древнего царства // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 247–286.
 Петровский, Николай Сергеевич (1923—1981)
 Народное восстание в древнем Египте. Автореф.дисс. … к.и.н. Л., ИВ. 1951.
 Петровский Н.С., Белов А.М. Страна большого Хапи. Науч.-худож. книга. Л., Детгиз. 1955. 30 000 экз. 2-е изд. Л., Дет. лит. 1973. 397 с. 50 000 экз.
 Египетский язык: Введение в иероглифику, лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка. Л., Издательство ЛГУ. 1958. XIV, 329 стр. 2000 экз.
 Петровский Н. С., Матвеев В. В. Египет — сын тысячелетий. Л., Детгиз. 1959. 237 стр. 30000 экз.
 Сочетания слов в египетском языке. М., Наука. 1970. 315 стр. 1400 экз. То же. Автореф.дисс. … д.филол.н. М., Ин-т народов Азии. 1967.
 Звуковые знаки египетского письма как система. М., Наука. 1978. 174 стр. 2300 экз.
 Пикус, Николай Николаевич (1907-1971)
 Царские земледельцы (непосредственные производители) и ремесленники в Египте III в. до н. э. - М., 1972. - 256 с.
 Пиотровский, Борис Борисович, археолог
 Древняя Нубия: Результаты работ археол.экспедиции АН СССР в ОАР. 1961-62. М.-Л.,1964.
 Вади Аллаки — путь к золотым рудникам Нубии. Древнеегипетские наскальные надписи. М., Наука. 1983. 183 стр.
 Поляков, Е. Н. 
 Зверобоги Древнего Египта // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2007. – 3. – С. 52–69.
 О датировке Нового года в древнеегипетском календаре // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2006. – 2. – С. 74–84.
 Развитие традиций солнечного культа в древнеегипетской архитектуре Нового царства // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2006. – 2. – С. 61–74.
 Померанцева, Наталья Алексеевна
 Скульптурные модели Древнего Египта. К вопросу о методе работы древнеегипетского мастера. Автореф.дисс. … к.искусствоведения. М., Ин-т истории искусств. 1971.
 Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., Искусство. 1985. 254 стр. 20000 экз.
 Постовская, Наталия Михайловна (1917—1997)
 «Царь» «Скорпион» и его время // Вестник древней истории. – 1952. – 1. – С. 49–67.
 Familia в Египте Древнего царства (msw ḏt snw snw ḏt) // Вестник древней истории. – 1967. – 1. – С. 3–37.
 Абидос и Мемфис: К определению памятников 1-й династии // Вестник древней истории. – 1959. – 3. – С. 103–129.
 Археологические открытия в Египте // Вестник древней истории. – 1950. – 2. – С. 234–248.
 Египет при 1-й династии в свете новых археологических открытий // Вестник древней истории. – 1948. – 4. – С. 172–177.
 Начальная стадия развития государственного аппарата в древнем Египте: По данным источников, современных архаическому периоду // Вестник древней истории. – 1947. – 1. – С. 233–249.
 О царских кенотафах Древнего Египта: Кенотафы и хеб-сед // Вестник древней истории. – 1957. – 3. – С.  122–144.
 Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе. (1917—1959 гг.). М., Издательство АН. 1961. 438 стр. 1400 экз.
 Пронина, Ю. А.
 Исследования пирамидного комплекса Пепи I: История и перспективы изучения // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. – М., 2010. – С. 92–93.
 Проблема генеалогических связей древнеегипетского царского дома Пепи 1-го // Вестник Российского государственного гуманитарного университета: Литературоведение, языкознание, культурология. – 2014. – 6. – С. 9–22.
 Прусаков, Дмитрий Борисович (1965)
 Взаимоотношение человека и природы в древнем Египте. Автореф.дисс. … к.и.н. М., 1996.
 Природа и человек в древнем Египте. (Серия «Социоестественная история». Вып.14). М., Моск.лицей. 1999. 240 стр.
 Гражданское государство в древнем Египте. (Серия «Социоестественная история». Вып.19). М., Ин-т востоковедения. 2001. 175 стр.
 Древний Египет в IV—II тыс. до н. э.: социально-экологические факторы эволюции общества и государства. Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 2001.
 Коротаев А. В., Клименко В. В., Прусаков Д. Б. Возникновение ислама: социально-экологический и политико-антропологический контекст. М., ОГИ. 2007. 109 стр.
 Пунин, Андрей Львович 
 Искусство Древнего Египта: Раннее царство, Древнее царство. – СПб., 2008. – 424 с.
 Рак, Иван Вадимович (1959)
 В царстве пламенного Ра: Мифы, легенды и сказки Древнего Египта. Л., Детская литература. 1991. 160 с. 100 000 экз. неоднократно переиздавалась
 Египетская мифология. 2-е изд. СПб, Нева-Летний Сад. 2000. 414 стр. 3000 экз. Мифы Древнего Египта. Екатеринбург, 2005. 406 стр. и другие переиздания 
 Редер, Дмитрий Григорьевич (1905-1988) ассириолог
 Из истории одного древнеегипетского города: Ермонт (Армант) в свете последних раскопок // Вестник древней истории. – 1948. – 2. – С. 141–151.
 Роль финиковой пальмы в экономике древнего Египта // Древний Египет и древняя Африка. – М., 1967. – С. 107–112.
 Реунов, Ю. С. 
 Батальные композиции в искусстве древнего Египта: Становление и развитие жанра: Автореферат…кандидата искусствоведения. – М., 2014.
 Романова, Елена Алексеевна 
 Богиня Маат в надписях и изображениях Древнего царства // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. – М., 2010. – С. 98–99.
 Два жреца-уаба и культ неизвестной «царевой матери» эпохи Древнего царства // Вестник древней истории. – 2008. – 2. – С. 88–97.
 К проблеме реконструкции некоторых сцен в часовне царевича ka-wab (G 7110–7120) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 224–231.
 Неизвестная стела из Одесского археологического музея НАН Украины // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 238–243.
 Организация персонала, занятого в культах частных гробниц эпохи Древнего царства // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 232–248.
 Слуги ка и изображения исполнения ритуалов в гробницах некрополя Гиза периода Древнего царства // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 35: Петербургские египтологические чтения. 2006. – СПб., 2007. – С. 117–131.
 Частная гробница как Totenstiftung (период Древнего царства) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 227–237.
 Рубинштейн, Ревекка Ионовна (1899—1982)
 Мифы древнего Египта. Книга для чтения в V классе. Л., Учпедгиз. 1959. 131 стр. 35000 экз.
 Разгаданные письмена. Л., Учпедгиз. 1960. 131 стр. 25000 экз.
 Новейшие археологические открытия в Египте. М., Высш. школа. 1962. 72 стр. 5000 экз.
 Глиняный конверт: Историческая повесть. М., Детгиз. 1962. 112 стр. 65000 экз. 1963. 70000 экз.
 О чем рассказывают памятники древнего Востока. Книга для чтения. М., Просвещение. 1964. 183 стр. 22000 экз.
 Загадки пирамид. М., Сов.художник. 1966. 85 с. 61000 экз.
 За что Ксеркс высек море. Рассказы из истории греко-персидских войн. М., Детская литература. 1967. 127 стр. 50000 экз.
 В гостях у Хнумхотепа. (Рассказы о древнеегипетских художниках, скульпторах и мастерах). М., Просвещение. 1970. 143 с. 60000 экз.
 Чудесные превращения Баты. Древнеегипетская сказка в пересказе Р. И. Рубинштейн. (Для дошкольного возраста). М., Дет.лит. 1967. 24 стр. 300000 экз. 1973. 24 стр. 300000 экз.
 Древний Восток. Книга для чтения. 5-е изд. М., 1974.
 У стен Тейшебаини. М., Сов. художник. 1975. 130 стр. 25 000 экз.
 Автор ряда статей в энциклопедии «Мифы народов мира» (М., 1980-82).
 Савельева, Татьяна Николаевна (1916—1999) Некролог
 Аграрный строй Египта в период Древнего царства. М., ИВЛ. 1962. 292 стр. 1400 экз. То же. Автореф.дисс. … к.и.н. М., Ин-т народов Азии. 1962.
 Как жили египтяне во времена строительства пирамид. М., Наука. 1971. 118 стр. 15000 экз. 2-е изд. М., ГПИБ. 2000.
 Храмовые хозяйства Египта времени Древнего царства (III—VII династии). М.,Наука-ВЛ.1992. 180 стр. 1000 экз.
 Библиография
 Сафронов, Александр Владимирович
 Этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье в конце XIII - начале XII вв. до н.э.: Автореферат ... кандидата исторических наук. - М., 2005.
 Очерки по истории Восточного Средиземноморья в XIV-XII вв. до н.э. - М., 2018. - 176 с.  
 «Безымянный» сановник конца 19-й династии и новые титулы «великого начальника казны» Баи // Вестник древней истории. – 2008. – 3. – С. 110–129.
 Где следует локализовать сухопутную битву Рамсеса 3-го с «народами моря»? // Вестник Московского государственного областного университета. – 2017. – 1. – С. 33–40.
 Датировка pLouvre 3136 и раннее появление филистимлян в Египте и Палестине // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 249–262.
 Еще раз к вопросу о географических границах термина Stt в эпоху Нового Царства // Древность: Историческое знание и специфика источника. – М., 2011. – 216 с. – С. 182–183.
 История области «Топь земли Ваджит» и проблема иранских антропонимов в «Стеле сатрапа» // Классическая филология и индоевропейское языкознание. – 2020. – 24. – С. 1187–1208.
 К вопросу об участии групп «народов моря» в Египте в смуте конца XIX – начала XX династии // Вестник Московского государственного областного университета. – 2010. – 4/5. – С. 88–90.
 К трактовке сткк. 51–52 надписи 5-го года правления Рамсеса 3-го из его заупокойного храма в Мединет Абу // Вестник Московского государственного областного университета. – 2009. – 1. – С. 144–152.
 Незамеченная иконография «народа моря» вашаша // Вестник древней истории. – 2021. – 1. – С. 5–22.
 Незамеченное свидетельство египетско-угаритских дипломатических контактов периода правления Сети 2-го // Вестник Московского государственного областного университета. – 2013. – 3. – С. 31–35.
 Несуществующий обычай обрезания у греков-ахейцев: Значение египетской лексемы Qrnt // Вестник Московского государственного областного университета. – 2010. – 1. – С. 107–113.
 Новые данные по истории Египта начала XX династии // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 244–256.
 Новый памятник времени правления фараона Сетнахта // Вестник Московского государственного областного университета. – 2011. – 2. – С. 42–48.
 О невозможности сопоставления египетского этнонима с угаритскими Šikalājū / Šikila и греческими σικελοι // Вестник Московского государственного областного университета. – 2011. – 1. – С. 110–113.
 Сети 2-й и Аменмессу: Два брата – два фараона – два врага // Вестник Московского государственного областного университета. – 2007. – 1. – С. 27–41.
 Стела первого жреца Амона Бакенхонсу и новые данные по истории начала правления 20-й династии // Вестник древней истории. – 2009. – 4. – С. 89–103.
 Упоминается ли Троянская война в надписи Рамсеса III? // Классическая филология и индоевропейское языкознание. – 2019. – 23. – С. 939–949.
 Снегирёв, Игорь Леонтьевич (1907-?)
 Древний Восток. Атлас по древней истории Египта, Передней Азии, Индии и Китая. Л., Соцэкгиз. 1937. 260 стр. 10000 экз.
 Книга в соавторстве с Ю. П. Францовым.
 Соколова, М. И. 
 Анализ расхождений между различными списками CT 1–26 // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 263–289.
 Значение предлога n в составе наречного предиката // Вестник древней истории. – 2008. – 3. – С. 130–136.
 Рубрики заклинаний как один из способов анализа текстов саркофагов: На материале томов 1–2 стандартного издания СТ // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 257–268.
 Соколова М. И., Шмаков Т. Т. Ряд лексических наблюдений на материале текстов саркофагов // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 290–296.
 Солкин Виктор Викторович (1977)
 Солнце властителей. Древнеегипетская цивилизация эпохи Рамессидов. М., Алетейа, 2000.
 Египет: вселенная фараонов. М., Алетейа, 2001. 2-е издание: М., Кучково поле, 2014.
 Древний Египет. Энциклопедия. М., Арт-Родник, 2005. 2-е издание: М., Арт-Родник, 2008.
 Петербургские сфинксы. Солнце Египта на берегах Невы ( в соавторстве). СПб., Нева, Летний сад, 2005.
 Столпы небес. Сокрорвенный Египет. М., Вече, 2006.
 Абидос: ступени к бессмертию. М., Кучково поле, 2015.
 Струве, Василий Васильевич (1889—1965), академик
 Манефон и его время. — СПб., 2003. — 480 с.
 Стучевский, Иосиф Александрович (1927-1989) 
 Земельные отношения в Позднем Египте. Автореф. дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1954.
 Восточные корни мифа о Христе. М., ИВЛ. 1958. 63 с. 30 000 экз.
 Храмовая форма царского хозяйства древнего Египта. М., ИВЛ. 1962. 127 с. 1600 экз.
 Зависимое население Древнего Египта. М., Наука. 1966. 163 с. 1800 экз.
 Колониальная политика Египта в эпоху XVIII династии. (Научно-популярный очерк). М., Наука. 1967. 71 с. 1500 экз.
 «Земледельцы» (ihwtjw) государственного (царско-храмового) хозяйства Древнего Египта эпохи Ремессидов. (В основном по материалам папируса Вильбура). Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1973.
 Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов. М., Наука. 1982. 256 с. 2000 экз.
 Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамессидов. М., Наука. 1984. 244 стр. 3000 экз.
 Сурмин, П. А. 
 Божье вмешательство в судьбу человека в древнеегипетских жизнеописаниях 3-го тысячелетия до н. э. // Вестник Новосибирского государственного университета: Серия: История. – 2015. – 8. – С. 9–16.
 Упоминания о божьем вмешательстве в судьбу человека в древнеегипетских жизнеописаниях 3-го тысячелетия до н. э. // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 225–233.
 Храмы богов в религиозной политике фараона Аменемхата 2-го // Вестник Новосибирского государственного университета: Серия: История. – 2013. – 4. – С. 14–18.
 Сущевский, Андрей Георгиевич
 Додекархия в Древнем Египте. Автореф.дисс. … к.и.н. СПб., 1997.
 Тарасенко Н. А. 
 41-я глава Книги мёртвых (поздняя редакция) // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 383–392.
 Глава 175А древнеегипетской «Книги мертвых» и её мифологические параллели // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. – М., 2010. – С. 102–104.
 Египетские коллекции львовских музеев // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 333–349.
 Изобразительная традиция 17-й главы Книги мертвых в 3-м Переходном периоде (21–22 династии) // Вестник древней истории. – 2011. – 2. – С. 3–24.
 Ушебти в составе собрания Музея восточных цивилизаций в Золочевском замке (Украина) // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 287–302.
 25-я глава Книги мёртвых: Виньетки и текст // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 369–393.
 41-я глава Книги мёртвых: Сложности перевода // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 394–418.  
 41-я глава Книги мёртвых: Текст Нового царства // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 321–344.
 Древнеегипетское синкретическое божество Ра-Осирис: Иконографический аспект образа // Схiднiй Свiт. – 2006. – 3. – С. 66–85.
 Казус папируса Greenfield (pLondon BM EA 10554) // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 234–258.
 Папирус из библиотеки А. Браницкого // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 315–331.
 По следам забытого археологического открытия: древности из тайника Бāб эль-Гусӯс в Одессе (1894–1895 гг.) // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 311–394.
 Погребальный инвентарь египетской жрицы Неситауджатахет // Вестник древней истории. – 2019. – 3. – С. 730–753.
 Толмачёва, Елена Геннадьевна
 Образ птицы Бену в контексте древнеегипетской религии и мифологии: Автореферат…кандидата исторических наук. – М., 2008
 Копты: Египет без фараонов (Серия «Vita memoriae») М., Алетейа. 2003. 248 с. 2000 экз.
 Томашевич, Ольга Владимировна 
 Воспитание и обучение на берегах Нила в древности // История образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и Возрождения. М.: Изд. РУДН, 2004. С. 7-134
 Томсинов, Владимир Алексеевич (1951) 
 Государство и право Древнего Египта. – М., 2011. – 512 с.
 Краткая история египтологии. – М., 2004. – 320 с.
 Фёдорова, Елена Васильевна, антиковед
 Люди Древнего Египта. М., Новый ключ. 2003. 88 с.
 Фихман, Ицхок Фишелевич (1921—2011), папиролог
 Египет на рубеже двух эпох: Ремесленники и ремесленный труд в IV — середине VII вв. — М., 1965. — 312 с.
 Оксиринх — город папирусов. — М., 1976. — 344 с.
 Введение в документальную папирологию. - М., 1987.
 Флиттнер, Наталия Давыдовна (1879—1957), также труды по ассириологии
 Как научились читать иероглифы. К столетию дешифровки иероглифов Ф. Шампольоном. Пг., 1923. 64 с.
 Путеводитель по залам древнего Египта. Л., Гос. Эрмитаж. 1929. 75 с. 3000 экз.
 В стране пирамид. М.-Л., Учпедгиз. 1936. 182 с. 35 000 экз.
 Библиография
 Францов Юрий Павлович (Георгий Павлович) (1903—1969), академик, труды по научному атеизму
 Древнеегипетские сказки о верховных жрецах (Из истории отношения к жречеству в раннеклассовом обществе). // Советский фольклор. 1936. Т. 2-3. С. 159-231.
 Снегирев И.Л., Францов Ю.П. Древний Египет. Исторический очерк. Л., Соцэкгиз. 1938. 300 стр. 20000 экз.
 Ходжаш, Светлана Измайловна (1923—2008)
 Египетское искусство в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Альбом. М., 1971.
 Каир. («Города и музеи мира»). М., Искусство. 1967. 183 с. 50 000 экз. 12-е изд., испр. и доп. 1975. 184 с. 50 000 экз.
 Hodjash S., Berlev O. The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts. Moscow, Leningrad. 1982.
 Древнеегипетские скарабеи: Каталог печатей и скарабеев из музеев России, Украины, Кавказа и Прибалтики. М., ВЛ. 1999. 316 стр. (текст параллельный рус./англ.)
 Ancient Egyptian jewellery: Catalogue of beads, pectorals, aegises, nets for mummies, finger-rings, earrings, bracelets from Pushkin state museum of fine arts. Moscow: Vostochnaya literatura, 2001. 111 с.
 Берлев О.Д., Ходжаш С.И. Скульптура Древнего Египта в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., Вост.лит. 2004. 567 стр. (текст параллельный рус./англ.)
 Изображения древнеегипетского бога Беса в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., Вост. Лит. 2004. 173 стр. (текст параллельный рус./англ.)
 Книги в соавторстве с В. В. Павловым см. выше.
 Чегодаев, Михаил Андреевич 
 Папирусная графика древнего Египта: Автореферат…кандидата искусствоведения. – М., 2002.
 Папирусная графика древнего Египта. – М., 2004.
 Древнеегипетская папирусная графика позднего времени: Особенности взаимоотношения текста и изображения // Аристей. Вып. 2. – М., 2010. – С. 148–155. 
 К биографии писца Рединеса // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 66: Петербургские египтологические чтения 2011–2012: Памяти Евгения Степановича Богословского: К 70-илетию со дня рождения. – СПб., 2013. – 216 с. – С. 180–189.
 О переводимости языка древнеегипетской культуры // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 9–19.
 Папирус Хата из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина // Aegyptiaca Rossica. – 2014. – 2. – С. 350–363.
 Утка входит в храм // Aegyptiaca Rossica. – 2013. – 1. – С. 177–194.
 Храм: Сохранность сакрального в Древнем Египте // Искусство Востока. – 2012. – 4. – С. 33–58.
 «Мастер, совершенный в своем мастерстве» // Aegyptiaca Rossica. – 2018. – 6. – С. 301–310.
 К древнеегипетской категории Ах // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 318–330.
 Линейная иероглифика и ее место в древнеегипетской культуре // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 35: Петербургские египтологические чтения. 2006. – СПб., 2007. – С. 147–158.
 Осуждал ли Птаххотеп педофилию? // Aegyptiaca Rossica. – 2015. – 3. – С. 294–309.
 Пирамида Синухета, или Почему кладовщик не расписывает гробницу? // Aegyptiaca Rossica. – 2017. – 5. – С. 303–318.
 Что это, Джеди? // Aegyptiaca Rossica. – 2016. – 4. – С. 347–368.
 Черезов, Евгений Викентьевич (1912-1988)
 Грамоты защиты Древнего царства Египта как исторический источник. Автореф.дисс. … к.и.н. Л., 1948.
 К вопросу о значении древнеегипетских терминов мерет и хентиуше во времена Древнего царства // Вестник древней истории. – 1952. – 2. – С. 122–126.
 К вопросу о рабах-иноземцах в Древнем Египте // Древний мир. – М., 1962. – 664 с. – С. 196–201.
 К вопросу о хентиуше – мелких землевладельцах в древнем Египте // Вестник древней истории. – 1950. – 4. – С. 166–170.
 Надписи Мечена // Вестник древней истории. – 1964. – 4. – С. 96–103.
 Социальное положение mr-t в храмовом хозяйстве Древнего царства // Вестник древней истории. – 1951. – 2. – С. 40–46.
 К вопросу о поземельных отношениях в Египте эпохи Древнего царства // Вестник древней истории. – 1949. – 3. – С. 63–68.
 Техника сельского хозяйства Древнего Египта: Конспект лекций. Черновцы, Изд-во Черновицкого гос.ун-та. 1968. 103 стр. 700 экз.
 Техника сельского хозяйства Древнего Египта: Учебное пособие. Черновцы, Изд-во Черновицкого гос.ун-та. 1969. 96 стр. 500 экз. 
 Техника сельского хозяйства Древнего Египта:Автореф. дисс. … д.и.н. - Киев, 1969.
 Четверухин, Александр Серафимович (1946—2009) 
 Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 8502. / Пер. с нем. и копт. А. С. Четверухина. СПб, Алетейя. 2004. 443 с.
 Древнейшее афразийское именное предложение: проблемы анализа и реконструкции. Ч. 1. Становление термина «именное предложение». Т. 1. История термина «именное предложение». (Серия «Orientalia») СПб, Петербургское востоковедение. 2007. 292 с.
 Шеркова, Татьяна Алексеевна 
 Египет и Кушанское царство (Торговые и культурные контакты). М., Наука. 1991. 193 с. 1200 экз. То же. Автореф. дисс. к.и.н. М., ИВ АН. 1988.
 Рождение Ока Хора: Египет на пути к раннему государству. М., Праксис. 2004. 376 с. 1000 экз.
 Шишова, А. В. 
 Об особенностях развития древнеегипетского иератического письма до начала 18-й династии // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 284–289.
 Подход к палеографическому анализу и проблема идентификации иератических почерков // Ассирология и египтология. – СПб., 2006. – 288 с. – С. 176–183.
 Шолпо, Николай Александрович (1903—1941)
 К вопросу о древнеегипетских заупокойных статуэтках, именуемых «ушебти»// Вестник древней истории. – 1940. – 2. – С. 35–44.
 О времени «введения» календаря в Древнем Египте // Вестник древней истории. – 1938. – 1. – С. 52–58.
 Матье, М. Э., Шолпо, Н. А. Настоящее, прошедшее и будущее календаря. - Л., 1931. - 48 с.
 Шуринова, Раиса Дмитриевна (1927)
 Коптские ткани. Альбом. Собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 1960. Л., Аврора. 1967. 181 с.
 Глава в кн. Культура древнего Египта. М., 1976.
 Эдаков, Александр Витальевич (1945-1999)
 Египет в середине VI — начале V веков до нашей эры. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1974.
 Позднеегипетская литература: Учебное пособие. Новосибирск, 1986. 87 с. 500 экз.
 Общество и государство Древнего Египта VII—IV вв. до н. э.: Учебное пособие. Новосибирск, НГПИ. 1988. 87 стр. 500 экз.
 Общество и государство Древнего Египта VII—IV вв. до н. э.: (Политическая структура, проблемы экономики и социальной организации общества). Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1993.
 Ярмолович, В. И. 
 Назначение египетских диадем с бантами (эпоха Древнего царства) // Египет и сопредельные страны. – 2016. – 2. – С. 29–42.
 Округлые светлоглиняные горшки VI–IV вв. до н. э. из Мемфиса (Египет): Морфология, датировка и ареал  // Египет и сопредельные страны. – 2020. – 1. – С. 69–93.
 Яцук, Е. А. 
 Описания бедствий Египта в произведениях литературы разочарования: Тематический анализ // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 60: Петербургские египтологические чтения 2009–2010. – СПб., 2011. – С. 290–300.
 Семитская лексика в новоегипетском языке: Проблемы установления значения и перевода (на примере pTurin 2021) // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 336–339. 
 Юридические документы второй половины Нового царства: Проблемы перевода и интерпретации // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 45: Петербургские египтологические чтения. 2007/2008. – СПб., 2009. – С. 331–335.

Коптологи 
 Еланская, Алла Ивановна (1926-2005) , жена О. Д. Берлева
 Определение в коптском языке. (Определения и определительные предложения). Автореф.дисс. … к.филол.н. Л., ЛГУ. 1962.
 Коптский язык. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М., Наука. 1964. 125 стр. 1600 экз.
 Коптские рукописи ГПБ им.М.Е.Салтыкова-Щедрина. (Палестинский сборник. Вып. 20 (83). Л., Наука. 1969. 151 стр. 1300 экз.
 Саидский диалект позднейшего египетского (коптского) языка. Автореф. дисс. … д.филол.н. Л., ЛГУ. 1970.
 Coptic Literary Texts of the Pushkin State Fine Arts Museum in Moscow. Budapest (Studia Aegyptiaca XIII; 2-е изд., доп.: Leiden, Brill, 1994
 Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. /  Пер. А.И.Еланской. СПб. Изд-во Чернышева. 1993. 351 стр. 3000 экз. 2-е изд., доп. (АХ.Источники). СПб, Алетейя. 2001. 384 стр. 2000 экз.
 Премудрость Иисуса Христа: Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками. / Пер. и комм. А.И.Еланской. СПб, Алетейя. 2004. 416 стр. 1400 экз.
 Грамматика коптского языка. Саидский диалект. Под ред. А.Л.Хосроева. СПб,: Нестор-История, 2010.
 Ернштедт, Пётр Викторович (1890-1966), член-корреспондент
 Египетские заимствования в греческом языке. М.-Л., Издательство АН. 1953. 208 стр. 3000 экз.
 Коптские тексты ГМИИ им. А.С.Пушкина. М.-Л., Издательство АН. 1959. 215 стр. 1400 экз.
 Коптские тексты Государственного Эрмитажа. М.-Л., Издательство АН. 1959. 191 стр. 1700 экз.
 Исследования по грамматике коптского языка. М., Наука. 1986. 660 стр. 700 экз.
 Каковкин, Александр Яковлевич
 Коптские ткани: опыт символического осмысления изображений. Автореф.дисс. … доктора искусствоведения. СПб, Гос. Эрмитаж. 1996.
 Coptica Hermitagiana: Сб. материалов. / Сост. А.Я.Каковкин. СПб, Изд-во Гос. Эрмитажа. 2000. 181 стр. 
 Сокровища коптской коллекции Государственного Эрмитажа: Каталог. СПб, 2004. 119 стр.
 Изучение коптского искусства учеными России: ист.-библиогр. Обзор. СПб, 2005. 91 стр.
 Ковалец, Анна Сергеевна
 Влияние александрийской философско-богословской традиции на формирование ранних памятников коптской монашеской литературы. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., 2008.
 Смагина, Евгения Борисовна
 Язык древненубийских текстов. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИВ. 1980.
 Кефалайа ("Главы"). Коптский манихейский трактат. / Пер. с коптского Е.Б.Смагиной. (ППВ.Вып.115). М., ВЛ. 1998. 512 стр. 1500 экз.
 Интервью
 Толмачёва, Елена Геннадьевна 
 Копты: Египет без фараонов. (Серия «Vita memoriae») М., Алетейа. 2003. 248 стр.
 Трофимова, Марианна Казимировна, также антиковед
 Формы международных экономических связей в раннеэллинистический период. Автореф.дисс. … к.и.н. М., Ин-т истории. 1964.
 Историко-философские вопросы гностицизма: (Наг-Хаммади, II, сочинения 2, 3, 6, 7). М., Наука. 1979. 216 стр. 7000 экз.
 Гностицизм как историко-культурная проблема в свете коптских текстов из Наг-Хаммади. Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВИ. 1991.
 Хосроев, Александр Леонович (1953) 
 Роман об Александре на Ближнем Востоке (Коптская версия). Автореф.дисс. … к.филол.н. Л., ЛГУ. 1983.
 Александрийское христианство: По данным текстов из Наг Хаммади (II, 7; VI, 3; VII, 4; IX, 3). М., Наука. 1991. 274 стр. 5000 экз. То же. Докт. дисс. (1993). 
 Die Bibliothek von Nag Hammadi. Einige Probleme des Christentums in Ägypten während der ersten Jahrhunderte. Altenberge, Oros Verlag, 1995
 Из истории раннего христианства в Египте. На материале коптской библиотеки из Наг-Хаммади. М., 1997.
 Пахомий Великий: (Из ранней истории общежительного монашества в Египте). СПб, 2004. 505 стр.
 История манихейства (Prolegomena). СПб, 2007.

См. также 

 :en:Category:Russian Egyptologists
 :eu:Kategoria:Errusiako egiptologoak
 :fr:Catégorie:Égyptologue russe
 :sl:Kategorija:Ruski egiptologi

Примечания 

Проект:Африка